Taxioorlog, conflict in Nederland over liberalisering van de taxibranche.
De taxi-oorlog, boek uit 2002 van Remko Weingarten.